Barnacle est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Gary Barnacle (né en 1959), saxophoniste et musicien anglais
Nora Barnacle (1884-1951), muse et femme de l'auteur irlandais de James Joyce
Pete Barnacle, drummer et musicien anglais
Thomas Barnacle (1846-1921), syndicaliste irlandais

Toponyme

The Barnacle Historic State Park, parc de l'État de Floride

Barnacle, hameau de Shilton dans le Warwickshire

Autres
Barnacle, personnage de comics de Marvel
Barnacle, espèce extra-terrestre fictif de Half-Life

Homonymie de patronyme